CH2O3 – formula molecolare dell'acido carbonico
CH2O3 – formula molecolare dell'acido performico

Formule molecolari